Carl Bloch er det anvendte navn om flere personer:

 Carl Bloch (forstmand) (1829-1899) – dansk forstmand (Carl Peter August Bloch)
 Carl Bloch (1834-1890) – dansk maler (Carl Heinrich Bloch)
 Carl Bloch (læge) (1872-1952) – dansk læge (Carl Edvard Bloch)